Pasteur kan som auktorsförkortning betyda:

 Georges Pasteur, född 1930
 Louis Pasteur, 1822–1895

Robotskapade auktorsförkortningar